Кабалу́д — село в Кезском районе Удмуртской Республики России. Является самостоятельным муниципальным образованием (МО Кабалудское). Население  человек ().
С 2008 современный статус.

География 
Стоит при впадении небольшой речки Изошур в реку Лып.

История 
В 1950-x — 2008 годах населённый пункт имел статус посёлка.

Население

инфраструктура 
 Кабалудская средняя общеобразовательная школа № 1

 МДОУ «Детский сад „Рябинушка“»
 Медпункт закрыт
 Кабалудский дом культуры

В селе имеется ряд предприятий:
 ООО «Березка»
 ИП Семакин Ю. Р.
 ИП Харин

Транспорт 
Железнодорожная станция Кабалуд на линии Кез — Верещагино.

В селе проходит электропоезд Пермь 2 — Балезино.

Примечания

Ссылки 
 Раздел МО Кабалудское на сайте района

Населённые пункты Кезского района